Das Zürcher Handball-Turnier 1931 war die dritte Austragung des Zürcher Handball-Turniers, die von der Handball-Sektion des FC Blue Stars Zürich organisiert wurde. Die neu gegründete Handball-Sektion des Grasshopper Clubs Zürich (GC) gewann das Turnier. Die besten Leute des Pfadfinderkorps Stadt Zürich (Sieger der Zürcher Handball-Meisterschaft 1930/31) und der Hochschul-Sportverein Zürich (Dritte der Meisterschaft) wechselten zu GC. GC spielte erst wenige Tage zuvor, am 14. Mai 1935, sein erstes Spiel gegen die FC Young Fellows Zürich, das sie mit 4:2 (3:1) verloren.

Modus 
Die neun Mannschaften wurden in drei Gruppen eingeteilt und spielten am Samstag zwischen 16:30 und 19:45 und am Sonntag zwischen 9:00 und 12:00 eine Vorrunde. Die Gruppenersten spielten am Sonntag zwischen 12:30 und 16:30 um die Plätze 1 bis 3 und die Zweitklassierten um die Ränge 4 bis 6.

Vorrunde

1. Gruppe

2. Gruppe

3. Gruppe

Finalspiele

4.–6. Platz

1.–3. Platz

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1931
1931